Wathelet ist der Familienname folgender Personen:

 Grégory Wathelet (* 1980), belgischer Springreiter